Conde de Lucan
Lord Lucan
Lucan (Minnesota)

Ou ainda:
Lucano

Desambiguação